Конкакафов златни куп 2002. је било шесто издање Златног купа, фудбалског шампионата Северне Америке, Централне Америке и Кариба (KОНKАKАФ).

Турнир је поново одржан у Сједињеним Државама, у Мајамију и Пасадени. Формат турнира је остао исти као 2000. године: дванаест екипа је било подељено у четири групе по три. Две најбоље екипе у свакој групи пласирале би се у четвртфинале. Еквадор и Јужна Кореја су позвани изван Конкакафа.

Канади, која је на прошлом првенству имала срећу у групи, бацањем новчића је одлучено да иде даље, поново је била потребна срећа, пошто су све утакмице у Групи Д завршене резултатом 2 : 0. Жребањем је одлучено да Канада и Хаити иду у следећу рунду, Еквадор је испао. Али срећа није даље била на страни Канаде у полуфиналу су испали, пошто их је САД победила на пенале након нерешеног резултата од 0 : 0 у регуларном времену. Сједињене Државе су се затим састале са Костариком у финалу и победиле их са 2 : 0 головима Џоша Волфа и Џефа Агуса за своју прву победу на турниру од 1991. године.

Током турнира, кубански играчи Алберто Делгадо и Реј Анхел Мартинез пребегли су са Кубе у Сједињене Државе, и затражили азил.

Учесници финала

Квалификациони плеј−оф
У јулу и августу 2001. одржан је квалификациони плеј-оф за учешће на завршном турниру златног купа.

Куба је победила укупним скором од 1 : 0 и квалификовала се за завршни турнир.

Стадиони

Састави

Од свих дванаест репрезентација које су учествовале на турниру се тражило да региструју тим од 18 играча, само играчи који су се налазили на списку су имали право да учествују на турниру.

Групна фаза

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Нокаут фаза

Четвртфинале

Полуфинале

Утакмица за треће место

Финале

Статистика

Голгетери
4. гола
 Брајан Мекбрајд

3. гола
 Кевин Мекена

Достигнућа

Референце

Спољашње везе 
Званични извештај

Конкакафов златни куп
Фудбал у 2002.